Por calle de las Tenerías se pueden conocer, entre otras, las siguientes vías públicas:
calle de Tenerías de la ciudad española de Burgos;
calle de las Tenerías, de la ciudad española de Madrid, ahora conocida como «calle de la Ribera de Curtidores»; o
calle de las Tenerías, de la ciudad española de Vitoria.